

Patronyme 

 Isabelle Balkany (1947-), une femme politique française, épouse de Patrick Balkany ;
  (1981-), , un homme d'affaires français ;
  (1946-), un juif orthodoxe et militant politique conservateur américain ;
 Patrick Balkany (1948-), un homme politique français, mari d'Isabelle Balkany ;
 Robert Zellinger de Balkany (1931-2015), un homme d'affaires et promoteur immobilier français ;
 , un otorhinolaryngologiste et chirurgien de l'oreille américain, spécialiste de l'implantation cochléaire.

Toponyme 

 Balkány, une ville du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg (Hongrie) ;
 , un village du powiat de Starogard (voïvodie de Poméranie, Pologne).